Den här sidan handlar om den japanska kampsporten, för den antika staden i grekland, se Bassae.

Bassai (披塞) är det japanska namnet på en kata som härstammar från Tomari-te på Okinawa, där den kallas Passai, men numera förekommer i flera stilar av karate och koreansk Taekwondo och Dangsudo. Därför finns, beroende på skola eller stil, flera varianter som lagt till respektive författares namn. Då fertaltet sådana variationer hamnar i den långa formen av katan, Bassai-Dai (拔 塞 大),  finns det även en kortare form, Bassai Sho (拔 塞 小).

Släktträd

Noter och referenser 

 Bishop, M. ; Okinawan Karate, Tuttle, Boston (1999).

Karate
Japanska ord och uttryck
WP:Projekt Japan